Een kus voor je sterft is de Nederlandse titel van het boek A Kiss Before Dying uit 1953 van de Amerikaanse schrijver Ira Levin.

Inhoud

"Een kus voor je sterft" beschrijft de geschiedenis van Bud Corliss, een knappe jongeman. Hij wil zonder daar moeite voor te hoeven doen rijk worden, schatrijk zelfs. Hiervoor is hij zelfs bereid te moorden. Het recht vindt zijn loop, zij het via onverwachte weg.

Corliss is een persoon met een groot talent voor intriges en moord,  en heeft totaal geen geweten. Hij kiest zijn nietsvermoedende slachtoffers uit jonge vrouwen, die verliefd op hem zijn en op wie hij daardoor een grote aantrekkingskracht heeft. Zijn eerste doelwit is Dorothy Kingship, dochter van een schatrijke kopertycoon. Wanneer ze echter zwanger blijkt te zijn, vermoordt hij haar. Omdat Dorothy haar relatie op zijn aandringen geheim had gehouden, kan hij dit ongestraft doen en zelfs een tweede poging wagen bij haar zus Ellen. Ellen ruikt na enige tijd echter lont wanneer ze Dorothy's dood onderzoekt, en Bud ziet zich genoodzaakt ook haar te doden.

Bud zet hierop zijn zinnen op de derde dochter, Marion. Alles gaat volgens plan en hij rolt de familie binnen als de ideale schoonzoon. Ellen had echter voor haar dood contact gezocht met DJ Gordon Gant, die ze verdacht de moordenaar te zijn. Gant neemt nu na de plotselinge dood van Ellen zelf poolshoogte, en ontdekt in Buds woning feiten die zijn schuld aan Ellen en Dorothy's dood bewijzen, en een draaiboek om Marion te trouwen en zo rijk te worden. Dit bewijs overhandigt hij aan de familie, enkele dagen voor de bruiloft. 

Marion, haar vader en Gant confronteren Bud Corliss met de feiten tijdens een bezoek aan een kopersmelterij. Bud plast in zijn broek en smeekt om genade, maar de drie zijn onverbiddelijk. In zijn hysterie struikelt hij en valt hij in een vat gesmolten koper, zijn dood tegemoet.

Film
In 1956 werd het boek voor de eerste keer verfilmd in een regie van Gerd Oswald met Joanne Woodward en Robert Wagner in de hoofdrollen.
In 1991 werd een remake gemaakt in een regie van James Dearden met Matt Dillon en Sean Young in de hoofdrollen.

Zie ook 
 Amerikaanse literatuur

Roman uit 1953
Engelse literatuur (Verenigde Staten)